True Story steht für:
 True Story (Album), Musikalbum von Terror Squad aus dem Jahr 2004
 True Story (Kurzfilm) von Robert Frank aus dem Jahr 2004 (bzw. 2008)
 True Story – Spiel um Macht, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2015
 True Story (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2021